Глухино — деревня в Клинском районе Московской области, в составе Воздвиженского сельского поселению. Население —  чел. (). До 2006 года Глухино входило в состав Воздвиженского сельского округа.

Деревня расположена в северо-западной части района, у границы с Тверской областью, примерно в 32 км к западу от райцентра Клин, на правом берегу реки Яузы, высота центра над уровнем моря — 136 м. Ближайшие населённые пункты — Степанцево на юго-востоке и Свистуново на юге.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сельское поселение Воздвиженское на сайте Клинского района
 Устав сп Воздвиженское.
 Карта Клинского района. 
 

Населённые пункты городского округа Клин